Forkortelsen FN kan henvise til:

 Forenede Nationer – en international organisation
 Fabrique Nationale – en belgisk våbenfabrikant